Хенрик Антоний Средницкий (; 17 января 1955, Семяновице-Слёнске — 10 апреля 2016, Пётркув-Трыбунальский Указом президента Польши Анджея Дуды был посмертно награждён Рыцарским Крестом Ордена Возрождения Польши) — польский боксёр-любитель, чемпион мира (1978), двукратный чемпион Европы (1977 и 1979). Член сборной Польши на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов.

Спортивная карьера 

Начал заниматься боксом в подростковом возрасте в клубе Gornik Siemianowice. За свою карьеру, которая продлилась до 1985 г., он выступал за следующие клубы: ГКС (Катовице), ГКС (Тыхы), ГКС (Ястшембе-Здруй) и «Горник» (Сосновец). В 1973 г. он стал чемпионом Польши в легком весе. В 1974 г. он вновь победил на национальном чемпионате.

В 1975 г. выиграл международный турнир в Берлине, стал чемпионом Польши в легком весе. На чемпионате Европы в Катовице (1975) занял 5-е место. В 1976 г. в очередной раз стал чемпионом ПНР. На летних Олимпийских играх в Монреале не смог преодолеть рубеж квалификационного раунда. На европейском первенстве в восточногерманском Галле (1977) выиграл золотую медаль, победив по очкам болгарина Георгия Георгиева. В том же году стал чемпионом первого турнира по боксу имени Феликса Штамма, состоявшегося в Варшаве.

В 1978 г. в четвертый раз побеждает на чемпионате ПНР, а затем в Белграде добивается своего самого большого достижения в карьере, став чемпионом мира. В конце года он во второй раз выиграл варшавский международный турнир по боксу имени Феликса Штамма. В 1979 г. становится пятикратным чемпионом Польши. На чемпионате Европы в Кёльне выиграл золотую медаль, а на мемориале Феликса Штамма занял второе место. 

На летних Олимпийских играх в Москве (1980) уступил в четвертьфинале советскому боксеру Виктору Мирошниченко, оставшись на пятом месте. После этого поражения прекратил выступления на международных турнирах. 

В 1982 г. в последний раз побеждает на национальном первенстве, на этот раз в легчайшем весе, через год он уступил в полуфинале, а на своем заключительном чемпионате в 1985 г. проиграл четвертьфинальный бой. В 1984 г. выиграл свой бой в мачте против сборной ФРГ.

В 1985 г. завершил свою спортивную карьеру. Окончив спортивную академии в Мышкуве, работал там же в качестве тренера.

Политическая карьера 

На парламентских выборах 2005 года безуспешно баллотировался в польский Сейм от националистической партии Самооборона.

Примечания

Ссылки 
 

 

Боксёры по алфавиту
Боксёры Польши
Чемпионы Европы по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года